Vurpăr két romániai település román neve:
 Borberek, Fehér megyében
 Vurpód, Szeben megyében